Кутузовский район

 Кутузовский район — название Яловенского района Молдавии в 1977—1991 годах
 Кутузовский район — район в Куйбышевской области РСФСР, существовавший в 1935—1960 годах